

Крашеньова — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Крашеньова — присілок, Бердюзький район, Тюменська область